Рукин — русская фамилия.

 Рукин, Игнат Трофимович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Рукин, Николай Михайлович (1820/1821—1870) — подполковник русской армии.
 Рукин, Сергей Николаевич (род. 1956) — российский учёный-физик, член-корреспондент РАН (2022).
 Борис (Рукин) — деятель григорианского раскола, митрополит.

 Рукина, Алёна Сергеевна (род. 1997) - российская футболистка.